Frank steht für:

 Frank, ein männlicher Vorname
 Frank (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 C. M. Frank, ehemaliger Schneiderbetrieb in Wien
 DJ F.R.A.N.K. (* 1978), belgischer DJ und Produzent
 Liste FRANK, siehe Team Stronach
 Frank (Kanada), Dorf in der Provinz Alberta

Werke:
 Frank (1991), deutscher Dokumentarfilm von Hans Wintgen (1991)
 Frank (1999), deutscher Kurzfilm von Hans Weingartner (1999) 
 Frank (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Douglas Cheney (2007) 
 Frank (2012), britischer Spielfilm von Richard Heslop (2012)
 Frank (2014), britisch-irischer Spielfilm von Lenny Abrahamson (2014)
 Frank (Album), Studioalbum von Amy Winehouse (2003)
 Frank (Comic), Comicserie von Jim Woodring (1995–1999)
 Frank (Karl Neumann), Jugendroman von Karl Neumann (1958)
 Frank (Richard Ford), Roman von Richard Ford (2014)

Siehe auch:
 Lemma von Frank, mathematischer Lehrsatz
 Franc (Begriffsklärung)
 Franck (Begriffsklärung)
 Franckh
 Fränk
 Frenk
 Max M. Frank